Mondor steht für:

eine populäre komische Figur seit dem 17. Jahrhundert, siehe Tabarin

Familienname:

 Émilie Mondor (1981–2006), kanadische Leichtathletin 
 Henri Mondor (1885–1962), französischer Chirurg und Literaturhistoriker

Sonstiges:
 Mondor-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mondor-Krankheit